Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Peter McNamara che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Sherwood Stewart 7–6, 7–6

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Peter McNamara (campioni)
 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1982